Lebor oder LeBor ist der Familienname folgender Personen:

 Adam LeBor (* 1961), britischer Journalist und Schriftsteller
 Stanley Lebor  (1934–2014), britischer Schauspieler